Toponímia:
 Espanya: 
 Camino Real de Castilla, que unia Madrid amb Villacastín (Segòvia), conegut com la Carretera de Castilla (M-500).
 Camino de Santiago Real, ruta de peregrinació jacobea que parteix de la ciutat de Lleó i condueix fins a Oviedo, des d'on es pot continuar cap a Santiago de Compostel·la per la Ruta Jacobea Primitiva o pel Camí de Santiago de la Costa.
 Nova Espanya: 
 Camino de los Reyes, que anava de San Agustín (Florida) a la Ciutat de Mèxic.
 Camino Real de Chiapas, que unia la Ciutat de Mèxic amb Guatemala.
 Camino Real de Tierra Adentro, que unia la Ciutat de Mèxic amb Santa Fe (Nou Mèxic); la part sud ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat.
 Camino Real (Califòrnia), que unia la Nova Espanya amb Califòrnia.
 Segon Imperi Mexicà: Camino Real (Mèxic), que va des de Progreso (Yucatán) fins a Campeche.
 Panamà: Camino Real (Panamà), que discorre entre la Ciutat de Panamà i Portobelo.
 Guatemala: 
 Camino Real de la Villa de Guadalupe, que unia l'antiga vila de Guadalupe amb la Nueva Guatemala de la Asunción (totes dues localitats avui integrades al municipi de la Ciutat de Guatemala).
 Camino Real de Petapa, que unia el poble de San Miguel Petapa (avui municipi del departament de Guatemala) amb la Nueva Guatemala de la Asunción (avui la Ciutat de Guatemala).
 Imperi Inca: Nom amb què es coneixen els Camins de l'Inca i la seva artèria principal.
 Argentina: Camino Real (Argentina), que unia el Virregnat del Riu de la Plata amb l'Alt Perú.
 Música: El Camino Real (Reed), composició per a banda musical d'Alfred Reed.

Vegeu també 
 Camí Ral
 Camí Reial
 Old Spanish Trail